Leutersdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Leutersdorf, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Leutersdorf, Thüringen, kommun, Thüringen,